Världsmästerskap 2015 kan avse:

 VM i fotboll för damer 2015
 Världsmästerskapen i alpin skidsport 2015
 Världsmästerskapet i bandy för herrar 2015
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2015
 Världsmästerskapet i ishockey för damer 2015
 Världsmästerskapen i skidskytte 2015
 Formel 1-VM 2015
 Världsmästerskapet i handboll för herrar 2015
 Världsmästerskapet i handboll för damer 2015
 Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 2015
 Världsmästerskapen i friidrott 2015
 Världsmästerskapet i innebandy för damer 2015
 Världsmästerskapen i konståkning 2015
 Världsmästerskapen i orientering 2015
 Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2015
 Världsmästerskapen i simsport 2015
 Världsmästerskapen i skidorientering 2015
 Världsmästerskapet i rugby 2015
 World Touring Car Championship 2015